En espagnol, le mot redondo est un adjectif décrivant un objet de forme sphérique, ronde ou circulaire. 

Le nom Redondo fait notamment référence à :

Patronyme 
Redondo est un patronyme porté notamment par :
 Ciro Redondo (1931-1957), révolutionnaire cubain ;
 Daniel Redondo (1940-), dessinateur espagnol ;
 Dolores Redondo (1969-), romancière espagnole ;
 Fernando Redondo (1969-), footballeur argentin ;
 José Antonio Redondo (1985-), coureur cycliste espagnol ;
 Marita Redondo (1956-), joueuse de tennis américaine ;
 Nestor Redondo (1928-1995), dessinateur de bande dessinée philippin ;
 Onésimo Redondo (1905-1936), homme politique espagnol.

Toponymes
 Au Brésil :
 Morro Redondo.

 A Cuba :
 Ciro Redondo.

 Aux États-Unis :
 Redondo Beach ;
 Redondo.

 Au Portugal :
 Redondo ;
 Monte Redondo ;
 Monte Redondo ;
 Monte Redondo.

Divers 
 Redondo (passe) : en tauromachie, une passe de muleta.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme